«Бурдо́н» — украинская фольк-группа, созданная в 2002 году во Львове. Название происходит от тяжёлого, долгого, низкого, «тёмного» звука, который могут давать некоторые традиционные музыкальные инструменты и орган.

История 
Группу создали во Львове в 2002 году бывший ужгородец Ростислав Татомир и уроженка Кропивницкого Елена Еременко. Первый состав: Елена Еременко — скрипка, Дмитрий Иглин — альт, Дмитрий Подолянчук — гитара, Ростислав Татомир — гитара, мандолина, дарабука, дрымба, Эдуард Иванюшенко — перкуссия, Юлия Таранчук — флейта.

Впервые выступили в эфире радио «Львовская волна» 14 декабря 2002. Дебютировали перед публикой в рамках первого фестиваля средневековой музыки «Мистерия» 18 декабря во львовском храме Святого Лазаря. Первый сольный концерт состоялся 28 апреля 2003 состоялся в театре имени Курбаса во Львове. В 2004 году в репертуаре появились украинские песни, провансальские мелодии, французские буре, итальянские сальтарелло, венгерские и молдавские танцевальные мелодии.

Бурдон выступает на фестивалях, в основном, этнической музыки: Флюгера Львова 2003, 2006, 2008, Мир Традиций 2003, Европа-Центр 2005, Шешоры 2004—2007, Этноэволюция 2007, Страна Мечтаний 2007, Новогрудок 2004 и 2006, Lemkowska Watra 2003, Bart Folk Fest 2006 (Первая премия), XІІ Jaz Festіwal Muzykі Іmprowіzowanej 2006 (Zabrze), Ukraіna Vіva 2006 (Wroclaw), Mіkolajkі Folkowe 2006 (Lublіn), Esztenas 2007 (Мишкольц).

Стилистика 
Группа исполняет музыку, навеянную преимущественно восточноевропейским, особенно, карпатским фольклором, хотя испытывала увлечение также скандинавской и западноевропейской народной музыкой. Альбом группы «Re:Карпатия» был посвящён музыкальной культуре исчезающих или исчезнувших карпатских этносов, среди которых чангоши, лемки, бойки, русины и гуцулы.

Для лучшего воспроизведения старинного звучания этнической музыки, группа использует народные инструменты, в том числе довольно непривычные: фиделя, балканская бузуки и тапан, украинская лира колесная, восточная дарабука, гуцульская дрымба и т. п.

Состав в 2008 году 

 Елена Еременко — скрипка, строг, вокал.
 Богдана Бончук — вокал.
 Михаил Качалов — фидель.
 Любомир Ищук — таико, думбек, лира колесная, диджериду.
 Иван Огар — контрабас.
 Ростислав Татомир — бузуки, вокал.

Альбомы 
 «Сам пан у злоті» («Вам колядочка», 2006)
 Миколай | Сам пан у злоті 6:32
 Дєкуймо Богу 3:26
 А в нашого пана 3:29
 Коляда (Ой через поле) 3:57
 Нова радість 3:51
 Чи дома дома | Там на річці, на Йордані 5:20
 Тропар | По всему світу 3:09

 «Re:Карпатія» (2006)
 Gergelytanc (Sirba) 6:32
 Kadynja 3:26
 Ружа 3:29
 Polsko-Magyar Set 3:57
 Чорна Кура 3:51
 Labos Magyaros (Hojna) 5:20
 Душко Моя 3:09
 Коломийка 2:56
 Segoiner Polka 2:53
 Млинок 3:04
 Eddig Vendeg 5:47
 Русалоньки 1:00
 Hora 5:12
 Kecskes 4:22
 Коляда 3:36
 
 «Тайстра Чугайстра» (2008):
 Веснянка 3:16
 Лобода 6:22
 De Mina 3:03
 Haiduk 5:00
 Oro 3:27
 Буковинська 3:20
 Sharena Gaida 3:00
 Cetvorno 9:18
 Іваньо 1:38
 Ой не жалуй 7:42
 Гуцулка 4:04
 Ardeleana/Решето 3:51
 Тернопільський вальс 4:13
 На кладочці 4:12
 Ой долин долиною 5:40

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница группы «Бурдон» на сайте фестиваля «Шешоры».
 «Бурдон» на Last.fm.

Этническая музыка
Фолк-группы Украины
Музыкальные коллективы по алфавиту